Adam Dzięgielewski (1878–1944) – polski działacz socjalistyczny i komunistyczny
 Jan Dzięgielewski (ur. 1948) – polski historyk, prof. zw. dr hab.
 Jarosław Dzięgielewski – polski pastor adwentystyczny, przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP (2013–2018)
 Jerzy Dzięgielewski (ur. 1950) – polski hokeista, reprezentant kraju
 Józef Dzięgielewski (1895–1952) – polski działacz socjalistyczny, poseł na Sejm RP I i II kadencji
 Konrad Dzięgielewski (1903–1977) – polski okulista
 Leszek Dzięgielewski (ur. 1970) – polski muzyk, wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista i autor tekstów
 Piotr Dzięgielewski (ur. 1966) – polski wojskowy, generał brygady, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia